Чемпионат Шотландии по футболу 1999—2000 — второй сезон шотландской премьер-лиги. Чемпионом во второй раз подряд стал «Рейнджерс», обойдя на 21 очко ближайшего преследователя «Селтик». Этот титул стал для «джерс» 49-м в их истории. Более того, клуб в том сезоне стал обладателем Кубка Шотландии, в то время как их главный соперник «Селтик» сумел завоевать Кубок Лиги.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Средняя посещаемость

Ссылки 

1999-2000
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1999 году
Спорт в Шотландии в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000